W grupie E Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 znalazły się reprezentacje Hiszpanii, Szwecji, Polski i Słowacji. Mecze tej grupy zostały rozegrane w dniach od 14 do 23 czerwca 2021 na Stadionie Kriestowskij w Petersburgu i Estadio La Cartuja w Sewilli. Do 1/8 finału awansowały reprezentacje Szwecji i Hiszpanii, natomiast reprezentacje Słowacji i Polski zakończyły udział w turnieju.

Początkowo mecze miały być rozgrywane na stadionach  San Mamés w Bilbao i Aviva Stadium w Dublinie. Jednak ze względu na brak gwarancji co do możliwości udziału kibiców w spotkaniach, spowodowany pandemią COVID-19, konieczna była zmiana na liście miast-gospodarzy mistrzostw. 23 kwietnia 2021 roku, UEFA ogłosiła, że mecze zaplanowane w Bilbao zostały przeniesione do Sewilli, natomiast mecze zaplanowane w Dublinie zostały przeniesione do Petersburga.

Tabela 
Legenda:

Mecze 
Godziny rozgrywania meczów zostały podane według czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2). W przypadku meczów w Petersburgu podany jest również czas lokalny (MSK, UTC+3)

Polska – Słowacja 

 Piłkarz meczu:
  Milan Škriniar

Hiszpania – Szwecja 

 Piłkarz meczu:
  Victor Lindelöf

Szwecja – Słowacja 

 Piłkarz meczu:
  Alexander Isak

Hiszpania – Polska 

 Piłkarz meczu:
  Jordi Alba

Słowacja – Hiszpania 

 Piłkarz meczu:
  Sergio Busquets

Szwecja – Polska 

 Piłkarz meczu:
  Emil Forsberg

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Oficjalna strona internetowa 
 UEFA: Grupa D Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020